Walter Heinicke ist der Name folgender Personen:

* Walter Heinicke (Grenzopfer) (1903–1951), deutsches Grenzopfer
 Walter Heinicke (Politiker) (1912–2005), deutscher Politiker (SED) und Sportfunktionär